Нуева Фронтера има више значења:

 Нуева Фронтера (Аљенде), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Нуева Фронтера (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику